Тескатлипока — в мифологии поздних майя и ацтеков одно из главных божеств.
 (1980) Тескатлипока — околоземный астероид из группы Амура (II), который принадлежит к светлому спектральному классу S.